

Patronyme
 Andrea Bacci (1524-1600), philosophe, médecin et écrivain italien du  ;
 Antonio Bacci (1885-1971), religieux italien du  ;
 Icilio Bacci (1879-1945), homme politique, conférencier et avocat italien ;
 Iti Bacci (1892-1954), homme politique et dirigeant sportif italien ;
 Jean Bacci (1951-), homme politique français ;
 Silvana Bacci, (1947- ), actrice italienne.

Toponyme
 Bačci, village de Bosnie-Herzégovine.

Homonymie
Homonymie de patronyme